Dulce amor hace referencia a:
 Al álbum Dulce amor (1988), de la cantante Selena;
 A la telenovela argentina Dulce amor;
 A la telenovela colombiana Dulce amor.